Parlamentsvalet i Bulgarien 2017 hölls den 26 mars 2017. Valet gällde samtliga 240 platser i Bulgariens nationalförsamling. Ordinarie val skulle hållits 2018 men nyval utlöstes efter premiärminister Bojko Borisovs avgång. GERB fick flest röster och utropade sig som valets vinnare.

Nationalförsamlingen har ett proportionellt valsystem med en fyraprocentsspärr. Ledamöter väljs i valkretsar på 4-åriga mandat.

Resultat

Källor

Parlamentsval i Bulgarien
2017 i Bulgarien
Bulgarien